Отатал има више значења:

 Отатал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Отатал (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Отатал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Отатал (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Отатал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отатал (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отатал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику